Die ONGC–GAIL Delhi Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Februar 2014 in Neu-Delhi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Axel Michon
 Daniel Cox
 Rui Machado
 Chen Ti

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Delhi